Barbour kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Barbour
 W.J. Barbour

Robotskapade auktorsförkortningar